

Cinema 
Impatto letale (The Heist) – film di Kurt Voß del 2000
The Heist  – film di Campbell Cooley del 2008
Gioco sporco (The Heist) – film televisivo della HBO del 1989

Musica 
The Heist  – album di Macklemore e Ryan Lewis del 2012

Pagine correlate 
Heist (disambigua)